MEGO, was een constructiebedrijf dat zich bezighield met het maken van onder andere metalen raamwerken en frames voor veelal industriële toepassingen.

Op basis van een ijzeren ladderchassis, werden er mogelijk tussen 1950 en 1960 enkele exemplaren van de 'MEGO Bromauto'
gebouwd. Van deze bromauto bestaat nog één, deels gereconstrueerd exemplaar. 

Het was een eenpersoons wagentje dat werd aangedreven behulp van een eencilinder ATCO-motor en rolaandrijving op de achterwielen. De carrosserie was gemaakt van triplex plaatdelen en werd op het stalen frame geschroefd.

Gezien het feit dat de fabrikant van de MEGO niet meer te achterhalen valt, is het mogelijk dat het een zelfbouwproduct is, zoals bijvoorbeeld de Borgman of de Smidts, die op een vergelijkbare manier gebouwd zijn.

De mogelijkheid bestaat dat de fabrikant een Belgisch bedrijf geweest is, mogelijk in Vlaanderen.

Nederlands automerk